Буксвилле́р ():

Топоним 
 Буксвиллер — кантон во Франции, департамент Нижний Рейн
 Буксвиллер — коммуна во Франции, департамент Нижний Рейн
 Буксвиллер — коммуна во Франции, департамент Верхний Рейн